Willem I van Gulik (+1176), graaf van Gulik 1142-1176
Willem II van Gulik (graaf) (+1207), graaf van Gulik 1176-1207
Willem III van Gulik (graaf) (+1218), graaf van Gulik 1207-1218
Willem IV van Gulik (1210-1278), graaf van Gulik 1219-1278
Willem V van Gulik (+1278), graaf van Gulik (als mederegent) 1274-1278
Willem van Gulik de Oudere) (+1297)
Willem van Gulik de Jongere (1275-1304), onder meer ruwaard van Brugge, een van de Vlaamse leiders in de Guldensporenslag (1302)
Willem VI van Gulik (1299-1361), graaf, later markgraaf, later hertog van Gulik 1328-1361
Willem II van Gulik (hertog) (1325-1393), hertog van Gulik 1361-1393
Willem III van Gulik (hertog) (1364-1402), hertog van Gelre 1371-1402, hertog van Gulik 1393-1402
Willem van Gulik (1394 - na 1439), heer van Wachtendonk en Batenburg. Bastaardzoon van Reinoud IV van Gulik
Willem II van Gulik-Berg (1455-1511), hertog van Berg en Gulik 1475-1511
Willem V van Kleef (1516-1592), hertog van Kleef, Berg en Gulik 1539-1592, hertog van Gelre 1539-1543
 Willem Robert van Gulik (*1944), directeur van het museum Volkenkunde en hoogleraar Aziatische culturen